Шу́мское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Кировского района Ленинградской области.

Административный центр — село Шум.

Глава поселения и исполняющий обязанности главы администрации — Ульянов Владимир Леонидович.

География 
Расположено в восточной части Кировского района. Площадь территории поселения — 375 км2.

Граничит:
 на севере — с Суховским сельским поселением
 на востоке — с Волховским муниципальным районом
 на юге — с Киришским муниципальным районом
 на западе — с Назиевским городским поселением
По территории поселения проходят автодороги:
  () (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск) «Кола»
  (Дусьево — Сухое — Остров)
  (Лаврово — Шум — Ратница)
  (Войбокало — Новый Быт)
  (Войпала — Горная Шальдиха)
  (подъезд к дер. Войпала)
  (подъезд к ст. Войбокало)
  (подъезд к дер. Гнори)
  (Горка — Пиргора)
  (Канзы — 84 км. автодороги «Кола)
  (Войбокало — Концы)
  (Шум — Падрила)
  (Валдома — Карпово)
  (Ратница — Терёбушка)
  (Горка — Горгала)
  (Сибола — Канзы)
  (Шум — Овдакало)
  (Войбокало — Тобино)
и железная дорога Санкт-Петербург — Волхов

Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 53 км.

История 
В середине XIX века в составе Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии была образована Шумская волость.

В 1923 году в составе Шумской волости был образован Шумской сельсовет.

1 августа 1927 года Шумская волость была упразднена, а Шумской сельсовет вошёл в состав Мгинского района Ленинградской области.

В ноябре 1928 года к Шумскому сельсовету присоединён упразднённый Войпальский сельсовет.

16 мая 1941 года был упразднён Влойский сельсовет и присоединён к Шумскому сельсовету.

16 июня 1954 года в состав Шумского сельсовета вошёл Горский сельсовет.

9 декабря 1960 года Мгинский район был упразднён, Шумский сельсовет передан в состав Волховского района.

1 апреля 1977 года Шумский сельсовет вошёл в состав вновь образованного Кировского района.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Шумский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, был преобразован в Шумскую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 100-оз от 29 ноября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Кировский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» было образовано Шумское сельское поселение, в которое вошла территория бывшей Шумской волости.

Население

Состав сельского поселения

Достопримечательности 

В деревне Терёбушка расположена церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы.

В селе Шум расположены:
 Братское захоронение, под шефством Шумской СОШ.
 Часовня святого Николая Чудотворца
 Воинский мемориал «Синявинские высоты»
 Остатки усадьбы В. Г. Казнакова

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования Шумское Сельское Поселение Кировского района Ленинградской области 

Муниципальные образования Кировского района (Ленинградская область)
Сельские поселения Ленинградской области